Moorland ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Moorland (Iowa)
 Moorland (Kentucky)
 Moorland Township (Muskegon County, Michigan)
In Australien:
 Moorland (Queensland)
Siehe auch
Mooreland